USS Alaska ist der Name mehrerer Schiffe der United States Navy. Sie wurden nach dem US-amerikanischen Bundesstaat Alaska benannt.

 USS Alaska (1860)
 USS Alaska (1910), Minenräumboot
 USS Alaska (CB-1) der Alaska-Klasse
 USS Alaska (SSBN-732), ein U-Boot der Ohio-Klasse

Alaska
USS